Джулио Кампаньола (; около 1482, Падуя — около 1515, Венеция) — итальянский гравёр и живописец, миниатюрист. Изобретатель оригинальной техники пунктира, повлиявшей на дальнейшее развитие европейской резцовой гравюры и офорта.

Биография 
Сын художника Джироламо Кампаньола. О его ранних годах известно лучше, чем о взрослой жизни.
Ряд источников, говорят, что Кампаньола в подростковом возрасте был чрезвычайно успешным в нескольких областях искусства, так письмо, написанное его родственником, когда ему было 15 лет, характеризует его как талантливого поэта, певца и лютниста, знающего латинский, греческий и иврит, умелым в живописи, гравировке и резке драгоценных камней. Это письмо было отправлено ко двору в Мантую (где Андреа Мантенья тогда был придворным художником), пытаясь найти его там. Непонятно, был ли он когда-либо в Мантуе, хотя (как и почти у всех его современников — итальянских гравёров) его работы свидетельствуют о влиянии Мантеньи.

В 1499 году он недолго жил при дворе в Ферраре, прежде чем поселиться в Венеции.
Большинство специалистов видят в Кампаньоле профессионального художника, который получил какую-то подготовку в Мантуе, Ферраре или Венеции. Вазари описывает его как живописца.

Творчество 
Джулио Кампаньола считается исключительно мастерским копировщиком. Есть основания предполагать, что в своих гравюрных произведениях он придерживался живописных оригиналов Джорджоне.

Дж. Кампаньола, не зная никакой другой техники, кроме резца, как и Якопо ди Барбари, пытался в пределах резцовой гравюры получить мягкие переходы тонального слияния фигуры с пейзажем — эффект, который в живописи был достигнут Джорджоне. На пороге решения этой задачи Кампаньола изобрел новую оригинальную технику, называемую пунктиром, соединив утвердившийся в итальянской гравюре контурный рисунок с множеством рассыпанных внутри него резцовых точек. В зависимости от густоты этих россыпей Кампаньола получал различные тональности, достигая тонких переходов светотени и мягкой слитности форм.

Три его гравюры — «Иоанн Креститель», «Молодой пастух», «Христос и самаритянка» (1510) демонстрируют новые приёмы. Наименее удачна самая прославленная из них — «Иоанн Креститель». Технику её выполнения с помощью специального долота иногда называют «первым пунктиром», или пуантелью (как разновидности резцовой гравюры), в отличие от более поздней техники пунктира как разновидности офорта. Резкими штрихами обозначены сухожилия иссушенного тела Иоанна, столь же резки жесткие контуры складок его одежды. Рассыпанные между контурами точки не связаны с ними, а жёсткая, сухая фигура излишне резко контрастирует с живописным пейзажем.

Два оттиска гравюры «Молодой пастух» (после 1510) показывают её последовательные состояния, обнаруживая метод работы художника. Сначала была создана линеарная основа, более тонкая и нежная, чем в «Иоанне Крестителе», затем она была густо «засыпана» точками, настолько густо, что это второе состояние гравюры изобилует чернотами, живописно противопоставленными светлым местам. Исполненный точками трепетный штрих теряется в густой тени, и образ пастушка в пейзаже приобретает живописный характер ценой утраты существенных черт резцовой гравюры.

Самая удачная и самая венецианская по духу и по исполнению гравюра Джулио Кампаньола «Христос и самаритянка» хранит следы воздействия поэтического творчества Джорджоне. Чистые линии рисунка очерчивают пейзаж с характерной венецианской архитектурой, отраженной в зеркале вод. Они легко соединяются с тонкой штриховкой берега и фигур первого плана, с точками, умеренно рассыпанными по рисунку. Контуры колодца на первом плане и сосуда в руках у женщины находят отклик в контурных линиях далекой архитектуры на острове. Специфика гравюры обнажена и предстает в прозрачной ясности и легкой светотени.

Учеником и приемным сыном Джулио Кампаньола, взявшим фамилию своего учителя, был Доменико Кампаньола.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Campagnola, Giulio 
 Работы Джулио Кампаньола

Гравёры XVI века
Гравёры Италии
Гравёры по алфавиту
Художники-миниатюристы
Художники Италии XVI века
Гравёры XV века
Художники Италии XV века
Художники итальянского Возрождения